Il doppio dell'Open Gaz de France 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Jana Novotná e Andrea Strnadová erano le detentrici del titolo, ma solo la Novotná ha partecipato in coppia con Laura Golarsa.

La Golarsa e la Novotná, ma hanno perso nei quarti di finale contro Sabine Appelmans e Laurence Courtois.

Sabine Appelmans e Laurence Courtois ha battuto in finale 6–4, 6–4 Mary Pierce e Andrea Temesvári.

Teste di serie
 Laura Golarsa /  Jana Novotná (quarti di finale)
 Katerina Maleeva /  Leila Meskhi (semifinali)
 Karin Kschwendt /  Caroline Vis (quarti di finale)
 Julie Halard /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 1994